Die Liste der Gefängnisse in der Türkei führt die Haftanstalten in der Türkei auf und basiert auf offiziellen Angaben des türkischen Justizministeriums (Stand: Dezember 2008).

Typ A

Typ B-D

Typ F und E

Typ K

Typ L und M

Typ H und T

Geschlossene und offene Haftanstalten

Frauen, Kinder und Jugendliche 
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|Name/Ort
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|Typ
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|Kapazität
|-
| Karataş ||Frauen (geschl.)||144
|-
| Ankara||Frauen (geschl.)||352
|-
| Bakırköy ||Frauen (geschl.)||1000
|-
| Denizli ||Frauen (offen)||350
|-
| Ankara||Kinder und Jugendliche||324
|-
| Maltepe||Kinder und Jugendliche||950
|-
| İncesu||Kinder (geschl.)||60
|-
| Ankara ||Erziehungsheim||108
|-
| Elazığ ||Erziehungsheim||120
|-
| İzmir ||Erziehungsheim||132
|-
| Summe||||3540
|}

Siehe auch 
 Sultan-Ahmed-Gefängnis
 Kurtuluş-Moschee

Erläuterungen 
Für die Listen wurde eine Tabelle erstellt, die bei der Generaldirektion für Straf- und Haftanstalten im Justizministerium () der Türkei heruntergeladen werden kann. Sie gibt den Stand vom 1. Dezember 2008 wieder. Bei den Orten sind weder Kreise oder Provinzen noch Koordinaten angegeben.

 Angaben zu den einzelnen Typen von Haftanstalten sind auf der Seite Haftanstalten in der Türkei zu finden.
 Das Demokratische Türkeiforum (DTF) hat Angaben des Justizministerium zur Belegung der Gefängnisse (welche Gefangene kommen in welche Gefängnisse?) als Excel-Tabelle mit Kommentaren aufbereitet. Die Datei steht zum Herunterladen oder Öffnen bereit.
 Weitere Informationen finden sich unter Strafvollzugsrecht (Türkei)

In der Addition zählt die Generaldirektion für Straf- und Haftanstalten 384 Haftanstalten (unter Auslassung von Haftanstalten, die anderen Haftanstalten unterstellt sind) und berechnet eine Kapazität dieser Gefängnisse (Stand: Dezember 2008) von 98.238 Insassen.

Weblinks 
 Internetpräsenz des Generaldirektions für Straf- und Haftanstalten (türkisch)
 

!
Turkei